Шампањол може да се односи на:

 Шампањол (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Шампањол (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант